Le grisonnement peut faire référence à :
 la canitie ;
 la robe grise du cheval.